Bonpland kan syfta på:

 Bonpland (auktor)

Geografi

Argentina 

 Bonpland (ort i Argentina, Corrientes), 
 Bonpland (ort i Argentina, Misiones), 

Robotskapade Argentinaförgreningar